Dall’Olio ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Dall’Olio (1849–1906), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Francesco Dall’Olio (* 1953), italienischer Volleyballspieler
 Giambattista Dall’Olio (1739–1823), italienischer Musikhistoriker und -theoretiker